Пропавшие среди живых:

 «Пропавшие среди живых» — повесть Сергея Высоцкого.
 «Пропавшие среди живых» — советский художественный фильм 1981 года режиссёра Владимира Фетина.